Okrilla steht für:
 Ottendorf-Okrilla, Gemeinde im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Großokrilla, Gemarkung in der Gemeinde Ottendorf-Okrilla
 Kleinokrilla, Gemarkung in der Gemeinde Ottendorf-Okrilla

Siehe auch:
 Ockrilla